Olaszország
Carbonara di Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Carbonara di Nola, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
Carbonara Scrivia, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Carbonara al Ticino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében

Más
Carbonara, olasz tésztaétel